Prapreče (Trbovlje), een plaats in de Sloveense gemeente Trbovlje
 Prapreče (Vransko), een plaats in de Sloveense gemeente Vransko
 Prapreče (Zagorje ob Savi), een plaats in de Sloveense gemeente Zagorje ob Savi
 Prapreče (Žužemberk), een plaats in de Sloveense gemeente Žužemberk